Lista das 319 comunas do departamento francês de Lot-et-Garonne.

 (CAA) Communauté d'agglomération (unitary authority) of Agen, criada em 2000.

|}

Lot-et-Garonne